

Групповой раунд

Группа A

Группа B

Финальный раунд

Ссылки 
 Чемпионат мира по футзалу 1982 

Чемпионаты мира по футзалу
Футзал
Незавершённые статьи о футболе
Чемпионаты мира в Бразилии
Май 1982 года
Июнь 1982 года
Спорт в Бразилии в 1982 году